Rajd Wielkiej Brytanii 1986 (35. Lombard RAC Rally) – 35 Rajd Wielkiej Brytanii rozgrywany w Wielkiej Brytanii w dniach 16-19 listopada. Była to dwunasta runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 1986. Rajd został rozegrany na nawierzchni szutrowej. Bazą rajdu było miasto Bath.

Wyniki

Wyniki

Klasyfikacja po 12 rundach 
Tabele przedstawiają tylko pięć pierwszych miejsc.

Kierowcy

Producenci

Przypisy 

1986
1986 w Wielkiej Brytanii
Rajdowe Mistrzostwa Świata 1986